Vremya zhatvy è un film del 2004 diretto da Marina Razbezhkina.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici